Пьяный () — романтическая кинокомедия 1997 года.

Сюжет 
Двое непохожих друзей фотограф Монтель, который хочет влюбиться и создать счастливую семью и бабник Клайд, на вечеринке знакомятся с Адиной и Бренди. Адина ищет себе богатого мужа, поэтому клюёт на успешного Клайда с Porsche. Монтель и Бренди влюбляются друг в друга и имеют серьёзные намерения. У их пары друзей отношения рушатся, когда девушка узнает, что роскошь её бойфренда кажущаяся. Они не могут примириться с счастьем Монтеля и Бренди и решают любой ценой разрушить их отношения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 1997 года
Кинокомедии 1997 года
Фильмы на английском языке
Романтические кинокомедии США